Neuquén steht für:

 Neuquén (Stadt), eine Stadt in Argentinien mit zirka 200.000 Einwohnern
 Provinz Neuquén, eine Provinz in Argentinien
 Río Neuquén, ein Fluss in Argentinien, der bei der gleichnamigen Stadt durch Zusammenfluss mit dem Río Limay den Río Negro bildet.